Con le espressioni Scouts d'Europa o FSE – Federazione dello Scautismo Europeo si intende normalmente il movimento distaccatosi dagli Europa Scout con il nome di Federazione dello Scautismo Europeo e poi divenuto Unione Internazionale delle Guide e Scouts d'Europa.

In Italia con questo nome si intende normalmente la
Associazione Italiana Guide e Scouts d'Europa Cattolici

oppure l'Unione internazionale della quale fa parte, ovvero:
Unione Internazionale delle Guide e Scouts d'Europa - Federazione dello Scautismo Europeo

Non essendo tali denominazioni registrate dall'UIGSE-FSE esse vengono usate anche da associazioni non facenti parte dell'Unione, quali:
Europa Scouts (legati agli "scouts baden powell" presenti in Germania ed Austria)
Europa Scouts (fuoriusciti dalla FSE e presenti in Francia)
Confédération Européenne de Scoutisme ed alcune sue iscritte quali
 Fédération du Scoutisme Européen Alsace (Francese operante in Germania)
 Bund Europäischer Pfadfinder (Germania)
 FSE Federatie Scouting Europa Nederland (Paesi Bassi)
 FSE European Scout Federation UK (Regno Unito)

Infine a volte viene con questi confusa la
Associazione Scautistica Europea (ASE) (Italia)